Ива́н Ники́тич Франце́вич (3 августа 1905, Полтава — 14 февраля 1985, Киев) — советский украинский физикохимик и материаловед.

Биография 
Родился 3 августа 1905 года в Полтаве в семье рабочего. Украинец.

В 1920 году окончил школу-семилетку, в 1922 году — профессионально-техническую школу. В течение двух лет работал помощником слесаря на Полтавском паровозоремонтном заводе.

Окончил Харьковский институт народного образования (Харьковский университет) (1929). Преподавал там же (с 1934 года — профессор).

С 1939 года работал в Институте черной металлургии специальных сплавов АН УССР, с 1952 года — руководитель Лаборатории специальных сплавов АН УССР. Одновременно в 1945—1957 годах — в КГУ имени Т. Г. Шевченко.

С 1955 года — в Институте проблем материаловедения (до 1962 года — Институт металлокерамики и спецсплавов) АН УССР (в 1955—1973 годах — директор).

Действительный член АН УССР (с 1961 года). Главный редактор журнала «Порошковая металлургия» (в 1961—1985 годах).

Умер 14 февраля 1985 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Семья 
 Францевич, Леонид Иванович (род. 3 октября 1935) — член-корреспондент АН Украины.

Память 
 Всего И. Н. Францевичем опубликовано более 600 научных трудов и 20 монографий.
 Ему установлена памятная доска на здании Института проблем материаловедения, а также названа улица в Полтаве.
 На Украине учреждена премия имени Ивана Францевича НАН Украины.

Награды и премии 
 Герой Социалистического Труда (13.3.1969)
 два ордена Ленина (13.05.1969, 13.05.1981)
 орден Октябрьской Революции (04.08.1975)
 два ордена Трудового Красного Знамени (03.05.1954; 26.06.1959)
 медаль «За трудовую доблесть» (01.10.1944)
 другие медали
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за разработку и освоение производства контактных сплавов
 Государственная премия УССР в области науки и техники (1969)
 заслуженный деятель науки и техники УССР (1965)

Примечания

Ссылки 
 
 Его статьи на Math-Net.Ru
 Францевич Иван Никитович Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

 На украинском языке
 Францевич Іван Микитович Сайт НАН України 

Выпускники Харьковского университета
Преподаватели Харьковского университета
Похороненные на Байковом кладбище